Het seizoen 2019/20 is Liverpool's 128e seizoen in het bestaan en het 58e opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau van het Engelse voetbal. Het is ook het 28e opeenvolgende seizoen in de Premier League. De club doet mee aan de Champions League, Premier League, FA Cup en EFL Cup. Omdat Liverpool in de Premier League van 2018-19 als tweede eindigde mochten ze de wedstrijd om de Community Shield spelen en als winnaar van de Champions League van 2018-19 mocht de club meedoen aan de UEFA Super Cup en het Wereldkampioenschap voor clubs. Het seizoen loopt van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

In de FA Community Shield van 2019, speelde Liverpool tegen Premier League en FA Cup winnaars Manchester City FC. De wedstrijd werd met 5-4 na penalty’s verloren. In de wedstrijd om de UEFA Super Cup versloeg Liverpool hun rivalen Chelsea FC na penalty’s met 5-4. Het was de vierde titel in de jaarlijkse ranglijst, waarmee ze achter FC Barcelona en AC Milan komen die ieder 5 titels hebben.

Liverpool werd uitgeschakeld in de kwartfinale van de EFL Cup door Aston Villa FC nadat ze een heel onervaren elftal hadden opgesteld, die door O-23 manager Neil Critchley werd bijgestaan, terwijl het eerste elftal meedeed aan het Wereldkampioenschap voor clubs in Qatar onder leiding van Jürgen Klopp. Nadat ze eerder al drie keer als tweede waren geëindigd, won Liverpool hun eerste wereldtitel door het verslaan van CR Flamengo met 1-0 na verlenging. Hiermee werden ze het eerste Engelse team die de internationale treble won met de UEFA Champions League, UEFA Super Cup en het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs.

Selectie 
In dit overzicht worden alle spelers genoemd die op 1 juli 2019 onder contract stonden of na deze datum zijn toegevoegd aan de selectie.
<div style="overflow-x:auto;">
{| class="wikitable" style="font-size:88%;text-align:center;"
! style="background:#d50000; color:white;"colspan="21"|  = Aanvoerder / * Leeftijden op 1 juli 2019
|-
! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | nr. !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | nat !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" |  !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Naam
| style="background:#d50000; color:white;" colspan="12"| Huidig seizoen
! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Seizoen !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Vorige club !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Debuut(Officieel debuut) !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valign="middle" | Debuutwedstrijd(Officieel debuut wedstrijd) !! style="background:#d50000; color:white;" rowspan="4" valigtn="middle" | Opmerkingen
|-
| style="background:#d50000; color:white;" colspan="12"| Totaal bij Liverpool
|-
! style="background:#d50000; color:white;" colspan="2"| Competitie !! style="background:#d50000; color:white;" colspan="2"| FA !! style="background:#d50000; color:white;" colspan="2"| EFL !! style="background:#d50000; color:white;" colspan="2"| Europees !! style="background:#d50000; color:white;" colspan="2"| Overig !! style="background:#d50000; color:white;" colspan="2"| Totaal
|-
!style="background:#d50000; color:white;" | W !! style="background:#d50000; color:white;" |  !! style="background:#d50000; color:white;" | W !! style="background:#d50000; color:white;" | !! style="background:#d50000; color:white;" | W !! style="background:#d50000; color:white;" |  !! style="background:#d50000; color:white;" | W !! style="background:#d50000; color:white;" |  !!style="background:#d50000; color:white;" | W !! style="background:#d50000; color:white;" |  !! style="background:#d50000; color:white;" | W !! style="background:#d50000; color:white;" | 
|-
! !! !! !!colspan="21" align="left" style="padding-top:15px;" |Keepers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 1 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Alisson Becker || 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 3 || 0 || 27 || 0 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" align="left"| AS Roma || rowspan="2" align=left| 12 augustus 2018 || rowspan="2" align=left| Liverpool - West Ham United, 4-0 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 57 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 18 || 0 || 3 || 0 || 78 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 13 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|32||rowspan="2" valign="middle"| Adrián || 11 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 17 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| West Ham United FC || rowspan="2" align=left| 9 augustus 2019 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Norwich City, 4-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 11 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 17 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 22 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|36||rowspan="2" valign="middle"| Andy Lonergan || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Middlesbrough FC || rowspan="2" align=left| - || rowspan="2" align=left| - || rowspan="2" |
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 62 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|21||rowspan="2" valign="middle"| Caoimhin Kelleher || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" |  3e ronde EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
! !! !! !!colspan="21" align="left" style="padding-top:15px;" |Verdedigers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 2 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|28||rowspan="2" valign="middle"| Nathaniel Clyne || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" align="left"| Southampton || rowspan="2" align=left| 9 augustus 2015 || rowspan="2" align=left| Stoke City - Liverpool, 1-2 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 77 || 1 || 1 || 0 || 9 || 1 || 16 || 0 || 0 || 0 || 103 || 2
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 4 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Virgil van Dijk || 29 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || 3 || 0 || 40 || 4 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" align="left"| Southampton || rowspan="2" align=left| 5 januari 2018 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Everton, 2-1 || rowspan="2" |  scoort bij debuut, 3e ronde FA Cup 
|-
| 81 || 8 || 3 || 1 || 0 || 0 || 25 || 2 || 3 || 0 || 112 || 11
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 6 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|29||rowspan="2" valign="middle"| Dejan Lovren || 9 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 1 || 0 || 0 || 14 || 1 || rowspan="2"| 6e || rowspan="2" align="left"| Southampton || rowspan="2" align=left| 17 augustus 2014 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Southampton, 2-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 130 || 5 || 7 || 0 || 11 || 1 || 36 || 2 || 0 || 0 || 184 || 8
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 12 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|22||rowspan="2" valign="middle"| Joe Gomez || 19 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 6 || 0 || 4 || 0 || 33 || 0 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" align="left"| Charlton Athletic || rowspan="2" align=left| 9 augustus 2015 || rowspan="2" align=left| Stoke City - Liverpool, 0-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 63 || 0 || 6 || 0 || 3 || 0 || 23 || 0 || 4 || 0 || 99 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 26 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Andrew Robertson || 28 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 7 || 1 || 4 || 0 || 40 || 2 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" align="left"| Hull City || rowspan="2" align=left| 19 augustus 2017 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Crystal Palace, 1-0 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 76 || 2 || 2 || 0 || 1 || 0 || 25 || 1 || 4 || 0 || 108 || 3
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 32 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Joel Matip || 8 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 12 || 2 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" align="left"| Schalke 04 || rowspan="2" align=left| 23 augustus 2016 || rowspan="2" align=left| Burton Albion - Liverpool, 0-5 || rowspan="2" |  2e ronde EFL Cup 
|-
| 84 || 4 || 3 || 0 || 4 || 0 || 17 || 0 || 2 || 1 || 110 || 5
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 46 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Adam Lewis || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| Jeugd || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 4 februari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Shrewsbury Town FC, 1-0 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup return
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 47 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|22||rowspan="2" valign="middle"| Nathaniel Phillips || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 5 januari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Everton FC, 1-0 || rowspan="2" | 3e ronde FA Cup
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 51 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Ki-Jana Hoever || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 7 januari 2019 || rowspan="2" align=left| Wolverhampton Wanderers - Liverpool, 2-1 || rowspan="2" | 3e ronde FA Cup
|-
| 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 54 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Tony Gallacher || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Falkirk || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool, 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 66 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|20||rowspan="2" valign="middle"| Trent Alexander-Arnold || 29 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 4 || 0 || 39 || 2 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 25 oktober 2016 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Tottenham Hotspur, 2-1 || rowspan="2" | 4e ronde EFL Cup
|-
| 84 || 4 || 4 || 0 || 3 || 0 || 29 || 2 || 4 || 0 || 124 || 6
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 70 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|18||rowspan="2" valign="middle"| Yasser Larouci || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 5 januari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Everton FC, 1-0 || rowspan="2" | 3e ronde FA Cup
|-
| 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 72 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Sepp van den Berg || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| PEC Zwolle || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" | 3e ronde EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 76 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|18||rowspan="2" valign="middle"| Neco Williams || 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 30 oktober 2019 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Arsenal, 5-5 || rowspan="2" | 4e ronde EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 77 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|18||rowspan="2" valign="middle"| Morgan Boyes || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 93 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|16||rowspan="2" valign="middle"| James Norris || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
! !! !! !!colspan="21" align="left" style="padding-top:15px;" |Middenvelders
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 3 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Fabinho || 20 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 2 || 0 || 30 || 1 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" align="left"| AS Monaco || rowspan="2" align=left| 18 september 2018 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Paris Saint-Germain, 3-2 || rowspan="2" | Groepsfase Champions League
|-
| 48 || 2 || 3 || 0 || 1 || 0 || 17 || 0 || 2 || 0 || 71 || 2
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 5 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|28||rowspan="2" valign="middle"| Georginio Wijnaldum || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 1 || 2 || 0 || 36 || 4 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" align="left"| Newcastle United || rowspan="2" align=left| 14 augustus 2016 || rowspan="2" align=left| Arsenal - Liverpool, 3-4 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 132 || 13 || 3 || 0 || 6 || 0 || 33 || 4 || 2 || 0 || 176 || 17
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 7 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|33||rowspan="2" valign="middle"| James Milner  2e || 17 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || 7 || 0 || 3 || 0 || 31 || 4 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" align="left"| Manchester City || rowspan="2" align=left| 9 augustus 2015 || rowspan="2" align=left| Stoke City - Liverpool, 0-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 144 || 19 || 6 || 1 || 11 || 2 || 44 || 4 || 3 || 0 || 208 || 26
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 8 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|24||rowspan="2" valign="middle"| Naby Keïta || 9 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 4 || 1 || 3 || 1 || 18 || 3 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" align="left"| RB Leipzig || rowspan="2" align=left| 12 augustus 2018 || rowspan="2" align=left| Liverpool - West Ham United, 4-0 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 34 || 3 || 1 || 0 || 3 || 0 || 10 || 2 || 3 || 1 || 51 || 6
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 14 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|29||rowspan="2" valign="middle"| Jordan Henderson  || 25 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 4 || 0 || 34 || 3 || rowspan="2"| 9e || rowspan="2" align="left"| Sunderland || rowspan="2" align=left| 13 augustus 2011 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Sunderland, 1-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 264 || 25 || 18 || 0 || 22 || 1 || 50 || 2 || 4 || 0 || 358 || 28
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 15 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|25||rowspan="2" valign="middle"| Alex Oxlade-Chamberlain || 21 || 3 || 2 || 0 || 2 || 1 || 4 || 3 || 4 || 0 || 33 || 7 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" align="left"| Arsenal || rowspan="2" align=left| 9 september 2017 || rowspan="2" align=left| Manchester City - Liverpool, 5-0 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 55 || 6 || 4 || 0 || 3 || 1 || 11 || 5 || 4 || 0 || 77 || 12
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 20 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|31||rowspan="2" valign="middle"| Adam Lallana || 15 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 20 || 1 || rowspan="2"| 6e || rowspan="2" align="left"| Southampton || rowspan="2" align=left| 13 september 2014 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Aston Villa, 0-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 128 || 18 || 8 || 1 || 15 || 0 || 24 || 3 || 3 || 0 || 178 || 22
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 23 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Xherdan Shaqiri || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 10 || 1 || rowspan="2"| 2e || rowspan="2" align="left"| Stoke City || rowspan="2" align=left| 12 augustus 2018 || rowspan="2" align=left| Liverpool - West Ham United, 4-0 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 30 || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || 5 || 0 || 3 || 0 || 39 || 7
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 48 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|18||rowspan="2" valign="middle"| Curtis Jones || 2 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 2 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen Jeugd || rowspan="2" align=left| 7 januari 2019 || rowspan="2" align=left| Wolverhampton Wanderers - Liverpool, 2-1 || rowspan="2" | 3e ronde FA Cup
|-
| 2 || 0 || 5 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 2
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 55 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|20||rowspan="2" valign="middle"| Herbie Kane || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen Jeugd || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" | 3e ronde EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 57 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|21||rowspan="2" valign="middle"| Isaac Christie-Davis || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen Jeugd || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool, 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 67 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|16||rowspan="2" valign="middle"| Harvey Elliott || 1 || 0 || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Fulham || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" | 3e ronde EFL Cup
|-
| 1 || 0 || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 68 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|22||rowspan="2" valign="middle"| Pedro Chirivella || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" | 3e ronde EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 69 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|18||rowspan="2" valign="middle"| Elijah Dixon-Bonner || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 4 februari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Shrewsbury Town FC, 1-0 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup return
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 80 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Jake Cain || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 4 februari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Shrewsbury Town FC, 1-0 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup return
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 81 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Jack Bearne || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 84 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Leighton Clarkson || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 99 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|16||rowspan="2" valign="middle"| Thomas Hill || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 17 december 2019 || rowspan="2" align=left| Aston Villa - Liverpool 5-0 || rowspan="2" | 1/4 Finale EFL Cup
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
! !! !! !!colspan="21" align="left" style="padding-top:15px;" |Aanvallers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 9 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Roberto Firmino || 29 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || 4 || 2 || 42 || 10 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" align="left"| TSG 1899 Hoffenheim || rowspan="2" align=left| 9 augustus 2015 || rowspan="2" align=left| Stoke City - Liverpool, 0-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 166 || 56 || 7 || 1 || 10 || 1 || 47 || 16 || 4 || 2 || 234 || 76
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 10 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Sadio Mané || 26 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 3 || 2 || '37 || 18 || rowspan="2"| 4e || rowspan="2" align="left"| Southampton || rowspan="2" align=left| 14 augustus 2016 || rowspan="2" align=left| Arsenal - Liverpool, 3-4 || rowspan="2" | Scoort bij debuut
|-
| 118 || 59 || 3 || 0 || 3 || 0 || 33 || 16 || 3 || 2 || 160 || 77
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 11 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|27||rowspan="2" valign="middle"| Mohamed Salah || 27 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || 4 || 4 || 0 || 39 || 20 || rowspan="2"| 3e || rowspan="2" align="left"| AS Roma || rowspan="2" align=left| 12 augustus 2017 || rowspan="2" align=left| Watford - Liverpool, 3-3 || rowspan="2" | Scoort bij debuut
|-
| 100 || 70 || 4 || 1 || 1 || 0 || 34 || 20 || 4 || 0 || 142 || 91
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 18 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|24||rowspan="2" valign="middle"| Takumi Minamino || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Red Bull Salzburg || rowspan="2" align=left| 5 januari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Everton, 1-0 || rowspan="2" | 3e ronde FA Cup
|-
| 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 24 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Rhian Brewster || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 27 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|24||rowspan="2" valign="middle"| Divock Origi || 20 || 3 || 3 || 0 || 1 || 2 || 5 || 0 || 4 || 0 || 33 || 5 || rowspan="2"| 5e || rowspan="2" align="left"| Lille OSC || rowspan="2" align=left| 12 september 2015 || rowspan="2" align=left| Manchester United - Liverpool, 3-1 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 83 || 18 || 8 || 2 || 11 || 8 || 25 || 5 || 4 || 0 || 131 || 33
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 49 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|19||rowspan="2" valign="middle"| Liam Millar || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 4 februari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Shrewsbury Town FC, 1-0 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup return
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 53 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|20||rowspan="2" valign="middle"| Joe Hardy || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 4 februari 2020 || rowspan="2" align=left| Liverpool - Shrewsbury Town FC, 1-0 || rowspan="2" | 4e ronde FA Cup return
|-
| 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"| 75 ||style="text-align:left;" rowspan="2" valign="middle"|||rowspan="2" valign="middle"|17||rowspan="2" valign="middle"| Luis Longstaff || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2"| 1e || rowspan="2" align="left"| Eigen jeugd || rowspan="2" align=left| 25 september 2019 || rowspan="2" align=left| Milton Keynes Dons - Liverpool, 0-2 || rowspan="2" align="left" |
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|}</div>

 Technische staf 

 Transfers 
 Transfers in de zomer 
In

Uit

 Transfers in de winterstop 
In

Uit

 Uitgeleend 

Transfer samenvatting

 Wedstrijden 
 Juli 

 Augustus 

 September 

 Oktober 

 November 

 December 

 Januari 

 Februari 

 Maart 

Community Shield
Eindstand* Verliest na strafschoppen (4-5).

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 Toernooischema 
Legenda

UEFA Super Cup
Eindstand*'' Winst na strafschoppen (5-4''').

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

Premier League

Stand en punten historie

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2019/20

Uit/thuis balans

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Liverpool vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Liverpool vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Internationale competities

UEFA Champions League

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Groepsfase

Stand/Uitslagen

Toernooischema

FIFA Wereldkampioenschap voor clubteams

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2019/20 verwerkt.

Gespeelde wedstrijden
Spelers zonder gespeelde wedstrijden staan niet in de lijst.

Doelpunten makers
Bevat de doelpunten van alle officiële competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiële competities. Niet elke goal heeft assist. Assists zijn beoordeeld door WhoScored.

Kaarten

Totaal

Liverpool FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2019/20